Телегинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Телегинское сельское поселение — входит в Становлянский район Липецкой области
 Телегинское сельское поселение — входит в Колышлейский район Пензенской области